Епархия Амарилло () — епархия Римско-Католической церкви в городе Амарилло, штат Техас, США. Епархия Амарилло входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Амарилло является собор святого Лаврентия.

История 

3 августа 1926 года Римский папа издал буллу Pastoris aeterni, которой учредил епархию Амарилло, выделив её из епархии Далласа и архиепархии Сан-Антонио.

16 октября 1961 года и 25 марта 1983 года епархия Амарилло передала часть своей территории новым епархии Сан-Анджело и епархии Лаббока.

Ординарии епархии 

 епископ Rudolph Aloysius Gerken (25.08.1926 — 2.06.1933) — назначен Архиепископом Санта-Фе;
 епископ Robert Emmet Lucey (10.02.1934 — 23.01.1941) — назначен Архиепископом Сан-Антонио;
 епископ Laurence Julius FitzSimon (2.08.1941 — 2.07.1958);
 епископ John Louis Morkovsky (18.08.1958 — 16.04.1963);
 епископ Lawrence Michael De Falco (16.04.1963 — 28.08.1979);
 епископ Leroy Theodore Matthiesen (25.03.1980 — 20.01.1997);
 епископ John Walter Yanta (20.01.1997 — 3.01.2008);
 епископ Patrick James Zurek (3.01.2008 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Pastoris aeterni, AAS 19 (1927), стр. 169

Ссылки 

  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе